Głownik – zalesiony szczyt w północno-wschodniej części Beskidu Andrychowskiego (Beskid Mały) o wysokości 663 m n.p.m. Jego stoki opadają: północno-zachodnie - ku wsi Ponikiew, zaś południowo-wschodnie - ku wsi Koziniec. Przez miejscowych góra nazywana jest Żarkiem, dlatego że jest ona niższym wierzchołkiem masywu Żaru, ciągnącego się od doliny Ponikiewki aż do samego Kamienia (671 m n.p.m)

Szlaki turystyczne 
  Schronisko PTTK Leskowiec - Magurka Ponikiewska - Głownik - Skalnica - Gorzeń Górny-Czartak (przyst. aut.)

Przypisy

Bibliografia 
 

Szczyty Beskidu Małego